Gospel FM Rio de Janeiro é uma estação de rádio brasileira da cidade do Rio de Janeiro. Operando na frequência de 107,9 MHz em FM.

História
É existente desde 1992, quando o radialista Armando Campos adquiriu a outorga 107,9 MHz da antiga Universidade FM, a emissora tinha o nome de Popular FM. Em 1998 após o programa Big Mix a Rádio virou retransmissora da Rede Somzoom Sat que não deu certo devido ao regionalismo de sua programação voltada ao forró, que naquele momento nao teve o retorno devido. Já no ano seguinte o canal foi arrendada à Igreja Renascer em Cristo passando a retransmitir a Gospel FM.

Em janeiro de 2009, houve um breve rompimento com a Gospel FM e a frequência 107,9 MHz passou a abrigar a Original FM. Sua programação era baseada no samba e pagode.

Em fevereiro de 2009 a Igreja Renascer em Cristo conseguiu uma liminar fazendo com que a 107,9 MHz voltasse a transmitir a Gospel FM, a qual retransmite até hoje.

Ligações externas 
 

Gospel FM Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 1992